TEA steht für:
 Tactical Espionage Action
 Tagebuch- und Erinnerungsarchiv Berlin e.V.
 Tcl Extension Architecture
 Teachers of English in Austria, eine Organisation
 Technology for Enabled Awareness, Kontexterfassung von mobilen Geräten
 Tenerife Espacio de las Artes, ein Kunst- und Kulturzentrum auf Teneriffa
 TETRA Encryption Algorithms, ein Verschlüsselungsalgorithmus für die Luftschnittstellenverschlüsselung von TETRA-Systemen
 Tetraethylammonium, ein Nervengift
 Texas Education Agency
 Themed Entertainment Association, eine internationale Non-Profit-Vereinigung für Designer, Entwickler und Produzenten von ansprechenden Plätzen (compelling places)
 Thrombendarteriektomie, eine Thrombektomie aus einer Arterie
 Tiny Encryption Algorithm, ein Verschlüsselungsalgorithmus
 Toolbox for Evolutionary Algorithms, Die C++Library TEA ermöglicht die schnelle Realisierung repräsentationsunabhängiger paralleler Evolutionärer Algorithmen
 Track Equivalent Albums, siehe Album-equivalent unit
 Trans European Airlines (russisch Трансевропейские авиалинии), ehemalige Charter-Fluggesellschaft, Sitz in Russland
 Trans European Airways, ehemalige belgische Luftfahrtgesellschaft nach dem ICAO-Code
 Transepikondyläre Achse, eine Bewegungsachse des Kniegelenks
 Transiente epileptische Amnesie, eine Sonderform der fokalen Epilepsie
 Transversale Elektrische Anregung bei Atmosphärendruck (engl.: transversal excited atmospheric pressure), eine Typus Gaslaser
 Trends East Asia, eine Online-Publikationsreihe der Sektion Politik Ostasiens in der Fakultät Ostasienwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum
 Trenes Especiales Argentinos, eine argentinische Eisenbahngesellschaft
 Triethylaluminium, metallorganischer Stoff, als Brandkampfstoff eingesetzt
 Triethylamin, eine chemische Verbindung
 eine Schweizer Progressive-Rock-Band aus den 1970ern

TeA steht für:
 Tenuazonsäure

Tea steht für:
 Tea (South Dakota), Stadt in den USA
 (453) Tea, Asteroid des Hauptgürtels

 Michelle Tea (* 1971), US-amerikanische Autorin
 Thea, auch Téa, Varianten des weiblichen Vornamens – dort auch zu Namensträgerinnen

tea steht für:
 Temiar (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache der Temiar in Malaysia

Siehe auch:
 TA
 Teah
 Tee (Begriffsklärung)

Abkürzung